Bencze Miklós (1911–1992) operaénekes (basszus)
 Bencze Miklós (1922) Kossuth-díjas vájár
 Bencze Miklós (1941) nagybőgőművész
 Bencze Miklós (1978) atléta, középtávfutó
írói álnévként
 Czinczár Miklós (1893–1945) író, költő, újságíró álneve

Jegyzetek